Café Continental oder Cafe Continental steht für:

 Café Continental (Hannover), Konzert- und Tanzcafé in Hannover
 Café Continental (britische Fernsehserie), britische Fernsehserie (1947 bis 1953) 
 Cafe Continental (australische Fernsehserie), australische Fernsehserie (1958 bis 1961) 
 At the Cafe Continental, Musikstück von Will Grosz (1936)